Odranski Obrež je naselje u sastavu Grada Zagreba. Nalazi se u gradskoj četvrti Brezovica.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 1406 stanovnika te 389 obiteljskih kućanstava.
Prema popisu stanovništva 2011. godine naselje je imalo 1578 stanovnika.

Sport
 NK Dinamo Odranski Obrež

Izvori
 Statistički ljetopis Zagreba 2007. 

Naselja u Gradu Zagrebu